

Patronyme 
Carine Hutsebaut, profileuse belge.
Hubert Hutsebaut, coureur cycliste belge.

Toponymie 
(117572) Hutsebaut, astéroïde